Intelligent dance music – genere di musica elettronica
 Italia di Mezzo – partito politico italiano del passato
 Internet Download Manager – Download accelerator
 Interactive Dialogue Model – Diagrammi di progettazione applicazioni web
 Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft – Campionato motociclistico tedesco